Armășescu este un nume de familie românesc, se poate referi la una din persoanele:
 Dumitru Armășescu
 Mihaela Armășescu

Nume de familie românești